Данска је до сада учествовала 50 пута, први пут учествовавши на првом такмичењу 1957. године. Остварили су три победе.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Данска